«The Spirit Indestructible» — пятый альбом канадской певицы Нелли Фуртадо, выпущенный 14 сентября 2012 года лейблом Interscope Records.

Список композиций

Deluxe edition

Реакция критики 

Альбом получил неоднозначные, но в основном положительные оценки от критиков, заработав рейтинг 57 баллов из 100 на Metacritic.

Примечания

Ссылки 
 The Spirit Indestructible на сайте Metacritic
 The Spirit Indestructible Tour Pictures

2012
Альбомы Interscope Records
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы, спродюсированные Бобом Роком